Brévillers kan syfta på:
 Brévillers, Pas-de-Calais
 Brévillers, Somme